En architecture, un liteau est une pièce longue posée sur la charpente, constituant le support de la couverture.
 En restauration, un liteau est une serviette blanche de préférence destinée à protéger les mains du serveur contre le contact brûlant des plats.
 Terme de chasse : le liteau est la tanière où le loup se repose pendant le jour.